Система відеонагляду — це система що складається з відеокамер та пристрою з обробки відеоінформації, куди зводяться сигнали від усіх відеокамер в системі. Пристроєм обробки відеоінформації зазвичай є відеореєстратор.

Типи систем відеонагляду 

 аналогові (максимальна якість картинки 900 твл. (телевізійних ліній)
 HD системи (1080р)
 ІР системи максимальна якість 20Mp

Пристрій з обробки інформації як правило записує відеодані, на сьогодні є пристрої відеореєстрації та відеокамери з системами відеоаналітики. Тобто простий запис вже є вчорашнім днем. Система відеонагляду вже може виконувати функції охоронної системи, пожежної системи, підрахунку виготовленої продукції, на логістичних чи транспортних фірмах контролювати відправлення багажу, робити підрахунок покупців, контроль перевантаження кас, звірку проданого товару з товаром у чеку та інше.

Як протипожежна система 

 фіксація задимлення
 фіксація відкритого полум'я

Як охоронна система 

 перетин забороненої зони лінії з можливістю вибору напрямку та часу для фіксації чи не фіксації тривоги.

Див. також 
 Відеоспостереження

Посилання 
 Засоби візуального нагляду за обстановкою в зонах митного контролю // 
Безпекові системи